Бемелабампо има више значења:

 Бемелабампо (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Бемелабампо (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику